Aigarchaeota — тип архей з царства Proteoarchaeota. Таксон споріднений з Crenarchaeota і поки що не одержав визнання у всіх системах класифікації. До нього відносять кандидати у види Candidatus Caldiarchaeum subterraneum та Candidatus Calditenuis aerorheumensis. Геном Candidatus Caldiarchaeum subterraneum виділений із зразків, що зібрані в слабокислому джерелі на золотом руднику в Японії.

Екологія 
Представники Aigarchaeota трапляються в різноманітних термальних екосистемах, таких як наземні і морські геотермальні джерела, підповерхневі водоносні горизонти і рудникові води. Згідно з даними генетичного аналізу, серед Aigarchaeota виділяється дев'ять груп рангу роду, хоча для остаточних висновків потрібен додатковий аналіз послідовностей. Деякі послідовності 16S рРНК Aigarchaeota були знайдені в середовищах з помірною і низькою температурою; тим не менше, більшість з них все-таки отримані з середовищ з високою температурою, а вміст GC всіх відомих послідовностей 16S рРНК відповідає такому у термофілів і гіпертермофілів. Розрахований тепловий оптимум для Aigarchaeota становить 40,8-101,9 °С. Мабуть, Aigarchaeota виникли в середовищах з високою температурою, а згодом колонізували прохолодніші середовища.

Філогенія

Примітки

Посилання 
 
 
 

Археї
Типи архей